Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1975. godinu je četvrti put u nizu osvojio Partizan iz Beograda.

I. savezna liga

II. savezna liga

Republička prvenstva

Hrvatska 
Igrano u Dubrovniku.

Izvori 
 Copič Miroslav:Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
 Vlatko Jadrešić: Betinski vaterpolo: 1953. – 2003., Zagreb, 2003.

1975.